Сирия является мульти-этнической страной, состоящей из нескольких групп.

Этническая принадлежность, религиозная и национальная/идеологическая идентичность 
Этнос и религия переплетаются в Сирии также, как и в других странах арабского мира, но в ней присутствуют внеконфессиональные, субэтнические и субрелигиозные политические идентичности, к примеру, сирийский национализм.

Счёт этнических или религиозных групп 
С переписи в 60-х подсчётов сирийцев о религии не было, равно как и любых официальных об этнической принадлежности или языке. В переписях 1943 и 1953 годов различные религии были подсчитаны отдельно друг от друга, например для каждой христианской деноминации. В 60-х христиане были подсчитаны вместе, тогда как мусульмане были так же подсчитаны отдельно совместно с суннитами, алавитами и друзами.

Сирийцы и «иностранцы» 
До начала гражданской войны, население Сирии оценочно составляло около 23 миллионов постоянных жителей, включая 1-1,5 миллиона иракских, 580 тысяч палестинских и неизвестное количество ливанских беженцев/ливано-сирийских лиц двойного гражданства.

Более 4 миллионов сирийцев и иностранных беженцев покинули страну во время гражданской войны.

Этно-религиозные группы 
Большинство сирийцев говорят на арабском языке, являются мусульманами-суннитами.

Существуют некоторые неточные оценки численности остальных групп. Так, сунниты-сирийцы составляют около 60-69 %, арабов — не-суннитов (к примеру, алавитов) — более 10 %, тогда как не-арабоязычных (по большей части курдов) обычно оценивают в 4 %, арабоязычных христиан — 10 %. Однако чёткой информации нет.

Мусульманские меньшинства 
 Курды
 Арабоязычные сирийские туркмены-алавиты
 Арабоязычные друзы
 Арабоязычные исмаилиты
 Арабо- и ираноязычные шииты-двунадесятники
 Палестинцы — мусульмане-сунниты
 Туркмены-сунниты и алевиты
 Греки — мусульмане-сунниты

Христианские меньшинства 
 Арабоязычные христиане (православные, католические греки, марониты и часть сирийских католиков)
 Палестинцы-христиане
 Ассирийцы-католики
 Сиро-яковитские православные
 Армяне

Другие 
 Цыгане
 Евреи
 Езиды (езидизм) (курдская конфессиональная группа)

См. также 
 Население Сирии
 Языки Сирии

Примечания

Ссылки 
 Сектантство в Сирии (исследование)
 
 

Религия в Сирии
Народы Сирии